Аурангабад — ряд индийских топонимов.

 Аурангабад — город, районный центр в штате Махараштра, Индия. 
 Аурангабад — округ в индийском штате Махараштра. 
 Аурангабад — город, районный центр в штате Бихар, Индия. 
 Аурангабад — округ в индийском штате Бихар.